

Косінське сільське поселення — сільське поселення, Верхошижемський район, Кіровська область
 Косінське сільське поселення — сільське поселення, Зуєвський район, Кіровська область